Glostrup kan henvise til flere stednavne:

 Glostrup – en forstad til København og et ejerlav i Glostrup Sogn, Glostrup Kommune
 Glostrup (Egebjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Egebjerg Sogn, Odsherred Kommune
 Glostrup (Købelev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Købelev Sogn, Lolland Kommune
 Glostrup (Skåne) (svensk Glostorp) – en landsby og et sogn i Skåne